Oneta kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Oneta, Lombardiet, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Oneta, Lucca, ort, Toscana, Provincia di Lucca,

Spanien 

 Oneta (ort i Spanien), Asturien, Province of Asturias,